A Velence Bericap egy 1900-ban alapított magyar labdarúgóklub. Székhelye Velencén található.

Sikerek 
Fejér megyei labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 Bajnok: 2006-07, 2007-08, 2012-13
Szabad Föld-kupa
 Döntős: 2008

Források
 A Velence Bericap oldala a magyarfutball.hu-n

Fejér megye labdarúgócsapatai
1900-ban alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok
Velence (Magyarország)